Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2021 (met de officiële naam National Bank Open) werd gespeeld van 9 tot en met 15 augustus 2021. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Aviva Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Montreal/Toronto
2021